La capture du dioxyde de carbone dans l'air ou capture directe du dioxyde de carbone, en anglais  (DAC) est l'extraction du dioxyde de carbone () présent dans l'air ambiant. Cette approche est à distinguer des techniques de captage sur des sources ponctuelles d'émissions, où les concentrations de  sont bien plus élevées et le besoin en énergie plus faible.

Caractéristiques 
Deux méthodes sont généralement utilisées : soit un solvant liquide soit un absorbant solide qui vont capturer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Chauffer le produit permet de libérer le dioxyde de carbone et de recommencer un cycle de capture.

Le  obtenu par DAC coûte en 2020 quatre à six fois plus cher que lorsqu'il est capté par des méthodes classiques.

L'ensemble des 19 dispositifs de capture mis en place en 2022 permettent d'extraire  par an, soit l'équivalent de sept secondes d'émissions liées à la production d'énergie.

Prévisions 
En 2021, la plupart des installations sont des prototypes ou des démonstrateurs. L'Agence internationale de l'énergie prévoit pour 2050 un déploiement massif de la technologie.

En 2022, le GIEC prévoit la capture du  déjà émis pour lutter contre le réchauffement climatique.

Projets 
Le principal projet de capture du dioxyde de carbone dans l'air est l'usine Orca en Islande gérée par un partenariat entre les start-up suisse et islandaise  Climeworks et Carbfix. Celle-ci peut aspirer jusqu'à 4.000 tonnes de CO2 par an, lequel est stocké dans une mine de basalte à 1 kilomètre de profondeur.

Le gouvernement américain lance en 2022 un plan de  pour quatre grands programmes de capture du  dans l'atmosphère.

Voir aussi 
 Climeworks

Notes et références

Liens externes 
 Retirer le CO2 de l’atmosphère sauvera-t-il le climat ?, Le Monde, Arthur Carpentier, Elisa Bellanger, Marceau Bretonnier, 19 mars 2023

Géoingénierie